Sainte Paule désigne plusieurs saintes chrétiennes, classées ci-dessous par ordre chronologique de leur décès présumé :

 Paule (martyre romaine) († vers 256 ou 257), et ses compagnes, Agrippine ou Agrippina, Bassa et Agathonique, martyres romaines sous Valérien ; fêtée le 23 juin.
 Paule de Nicomédie († 273), martyre à Nicomédie avec les saints martyrs Lucillien et les quatre enfants, Claude, Hypatios, Paul et Denys ; fêtée le 3 juin.
 Paule de Rome (° vers 347 - † 404 ou 406) ou Paula, la plus célèbre, veuve romaine, disciple de saint Jérôme et première moniale de l'histoire chrétienne ; fêtée le 26 janvier.
 Paule Gambara Costa († 1515), bienheureuse, veuve, originaire de Brescia en Italie du Nord ; fêtée le 24 janvier.
 Paule Elisabeth († 1865), fille du comte Carioli, fondatrice de la Congrégation de la Sainte Famille ; fêtée le 24 décembre.
 Paule Frassinetti (°1809 - †1882), fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Dorothée ; fêtée le 11 juin.

Références

Voir aussi